Thomas Fearnley kan syfta på bland andra: 

* Thomas Fearnley (1802–1842), norsk konstmålare
 Thomas Nicolay Fearnley (1841–1927), norsk skeppsredare
 Thomas Fearnley den yngre (1880–1961), norsk skeppsredare
 Thomas Fearnley (skådespelare) (1951–2013), norsk skådespelare och teaterregissör